113 est une année du calendrier julien ;
-113 est une année du calendrier julien proleptique ;
113 est un nombre ;
113 est un groupe de rap français originaire de Vitry-sur-Seine ;
 ;
.

Homonymie de nombre